QlikTech International är ett programvaruleverantörsföretag grundat i Lund, Sverige, med huvudkontor i Radnor, Pennsylvania, USA.

Källor

Externa länkar 
 QlikViews webbplats
 QlikViews demosajt

Programvaruföretag